Hawthorn (Durham), een plaats in het Engelse graafschap Durham
 Hawthorn (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Hawthorn, Victoria, een voorstad van Melbourne
 De planten Crataegus (Meidoorn) en Rhaphiolepis